Flynn steht für:
 Flynn, irischer Familienname
 (2994) Flynn, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Flynn (Texas), Ort in den USA
 Flynn-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Flynn – Abenteurer. Eroberer. Hollywood-Legende, australischer Film über den jungen Errol Flynn aus dem Jahr 2018

Siehe auch:
 Flynn-Effekt, Ansteigen der durchschnittlichen Ergebnisse von IQ-Tests
 Flynnsche Klassifikation, Einteilung von Rechnerarchitekturen
 Flinn